Téglás Gábor (1848-1916) régész, MTA-tag
 Téglás Gábor (1878-1900) újságíró